Family Matters (Verenigde Staten), een Amerikaanse komedie-serie
Family Matters (Nederland), een Nederlands programma
Family Matters (ER), een aflevering van ER